est une expression anglaise signifiant « je veux que tu saches ». Elle peut faire référence :

 , single des  sorti en  ;

 , chanson de Per Gessle présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Zedd présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi